(веде бізнес під іменем ) — японське комерційне телебачення зі штаб-квартирою у префектурі Тіба. Є членом Японської асоціації незалежних телевізійних станцій (Japanese Association of Independent Television Stations, JAITS). Більшість трансльованих аніме належать до жанру сейнен.

Програми

Новини 
 Asamaru Just
 BBC News
 News Chiba 21

Спорт 
 Marines Night Game
 Kick-off J-leaue

Інші 
 Shiro-Kuro UN-JASH
 Karaoke grand prize 21
 Karaoke trial II
 Asakusa ochanoma yose(Rakugo Stage)

Аніме 

 Ai Yori Aoshi
 Black Lagoon
 Bokura ga Ita
 Burn Up Scramble
 Canvas 2 ~Niji Iro no Sketch~
 Chocotto Sister
 Comic Party
 Coyote Ragtime Show
 Cube×Cursed×Curious
 D.C.: Da Capo
 D.C.S.S.: Da Capo Second Season
 Daphne in the Brilliant Blue
 DearS
 Dokyusei 2
 Elf ban Kakyuusei
 Fate/stay night
 Girl's High
 Gravion Zwei
 Gunparade March
 Hakushaku to Yōsei
 Hanaukyo Maid Team
 Happiness!
 Happy Seven
 Higurashi no Naku Koro ni
 Himawari!
 Hitohira
 Ikki Tousen
 Murder, She Wrote
 Kakyuusei
 Kakyuusei 2
 Кімі ga Nozomu Eien
 Koi suru Tenshi Angelique
 Kujibiki Unbalance
 Lucky Star
 Lamune
 Basara
 Lovedol ~Lovely Idol~
 Magikano
 Magical Girl Lyrical Nanoha A's
 Makai Senki Disgaea
 Mamotte! Lollipop
 MEZZO: Гра зі смертю
 Midori no Hibi
 Mouse(аніме)
 Muteki Kanban Musume
 NHK ni Youkoso!
 Ninja Nonsense
 Noein — To Your Other Self
 Oku-sama wa Joshi Kousei
 Oku-sama wa Mahou Shōjo
 Otome wa Boku ni Koishiteru
 Petopeto-san
 Pumpkin Scissors
 Rakugo Tennyo Oyui
 Magical Pokan
 Shakugan no Shana
 Shigofumi: Letters from the Departed
 Soul Link
 Special A
 Strawberry Panic!
 Sukisho
 Tactical Roar
 Tenbatsu Angel Rabbie
 The Melancholy of Haruhi Suzumiya
 To Heart
 Tona-Gura!
 Tsuyokiss
 Utawarerumono
 Ultimate Girls
 Wandaba Style
 Yoshimune
 Yoshinaga-san Chi no Gargoyle
 Yume Tsukai
 Zero no Tsukaima
</div>

Телекомпанії Японії
Засновані в Японії 1971
Підприємства, засновані 1971